

Geografia 
 Köhn – comune dello Schleswig-Holstein, in Germania

Medicina 
 Poro di Kohn – interruzione della parete alveolare che mette in comunicazione due alveoli

Persone 
Köhn
 Brigitte Köck (1970) – snowboarder austriaca
 Carl Köhn (1889-1875) – politico tedesco
 Dietrich Schulz-Köhn (1912-1999) – giornalista e storico della musica tedesco
 Jens Köhn (1948) – storico tedesco
 Jutta Köhn (1951) – politico tedesco
 Philipp Köhn (1998) – calciatore svizzero

Kohn
 Amy Kohn (1972) – compositrice, cantautrice, pianista e fisarmonicista statunitense
 Hedwig Kohn (1887-1964) – fisica tedesca
 Heinrich Kohn (...–...) – calciatore austriaco
 Joseph J. Kohn (1932) – matematico e docente ceco-statunitense
 Mike Kohn (1972) – bobbista statunitense 
 Richard Kohn (1888-1963) – calciatore e allenatore di calcio austriaco 
 Sonja Kohn (1948) – banchiera austriaca
 Theodor Kohn (1945-2015) – pedagogo e sacerdote austriaco
 Walter Kohn (1923-2016) – fisico austriaco naturalizzato statunitense